Munke ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wilhelm Munke (1772–1847), deutscher Physiker
 Martin Munke (* 1984), deutscher Historiker
 Walter Munke (1906–1942), deutscher Politiker, Schriftsteller und Interbrigadist

Munke ist das Pseudonym folgender Personen:
 Rainer Lukas Motz (1934–1990), deutscher Maler